L'edizione 1962-63 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu José Augusto Torres (), con 26 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1962-63 e qualificato in Coppa dei Campioni 1963-1964.
 Sporting CP vincitore della Taça de Portugal 1962-1963 e qualificato in Coppa delle Coppe 1963-1964.
  Porto e Belenenses qualificate in Coppa delle Fiere 1963-1964.
  Atlético CP e Feirense retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (23)
 Minor numero di sconfitte:  (1)
 Miglior attacco:  (81 gol segnati)
 Miglior difesa:  (24 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+56)
 Maggior numero di pareggi:  (10)
 Minor numero di pareggi: ,  (1)
 Minor numero di vittorie:  (3)
 Maggior numero di sconfitte:  (22)
 Peggior attacco:  (21 gol segnati)
 Peggior difesa:  (81 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-60)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1962-1963
Taça Ribeiro dos Reis 1962-1963

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
Campionato portoghese di calcio